Stray Dogs: Kerberos Panzer Cops est un film japonais réalisé par Mamoru Oshii, sorti en 1991.
 Les Chiens errants en anglais Stray Dogs est un drame franco-taïwanais écrit et réalisé par Tsai Ming-liang, sorti en 2013.
Stray Dogs est le second album de Thomas Dybdahl.

 Chien enragé en anglais Stray Dog est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1949.
 Stray dog west est un îlot au nord du Groenland.
 Stray dog est un manga français seinen de Vanrah.